Liste over ryttere og hold i Giro d'Italia 2010

Noter

Se også 
 Giro d'Italia 2010

2010